Ка́рибу () — округ в штате Айдахо. Административным центром является город Сода-Спрингс.

История 
Округ Карибу был создан 11 февраля 1917 года отделением от округа Баннок, он является самым молодым округом штата. Название округ получил по горному хребту Карибу, названному в свою очередь в честь старателя Карибу Фэйрчайлда, обнаружившего месторождения золота в этом регионе в 1862 году.

Население 
По состоянию на июль 2008 года население округа составляло 6 826 человек. С 2003 года население уменьшилось на 5,12 %.

География 
Округ Карибу располагается в юго-восточной части штата Айдахо. Площадь округа составляет 4 658 км², из которых 84 км² (1,81 %) занято водой. По округу протекает река Карибу.
{| style="width:65%;"
|-
|

Дороги 
  — US 30
  — SH-34

Города округа 
 Банкрофт
 Грейс
 Сода-Спрингс

Достопримечательности и охраняемые природные зоны 
 Кэш (частично)
 Карибу (частично)
 Грейс-Лейк (частично)

Примечания 

 
Появились в 1917 году в США
Административные единицы, образованные в 1917 году